The Getaway III sarà un videogioco, seguito di The Getaway, sviluppato da Kainco Games.